Althaea – planetoida o numerze katalogowym 119
 Althaea (Altea, Altaja, gr. Althaia) – w mitologii greckiej królowa Kalidonu, córka Testiosa
 Althaea (prawoślaz) – rodzaj roślin z rodziny ślazowatych

Zobacz też 
 Sylvia althaea (piegża zakaspijska) – gatunek ptaka z rodziny pokrzewkowatych
 Altea – strona ujednoznaczniająca